Harmomastix är ett släkte av mångfotingar. Harmomastix ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Harmomastix